Консепсион Папало има више значења:

 Општина Консепсион Папало (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Консепсион Папало (Консепсион Папало, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику